Влади́мир Анато́льевич Васи́льев:
 Васильев, Владимир Анатольевич (род. 1938) — советский и российский оператор-постановщик.
 Васильев, Владимир Анатольевич (1940—2016) — советский и российский военачальник; в 1992—1995 годах — начальник Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.
 Васильев, Владимир Анатольевич (род. 1947) — прозаик, публицист.
 Васильев, Владимир Анатольевич (1962—1999) — Герой Российской Федерации.